Корнберг — немецкая, шведская либо еврейская ашкеназская фамилия.

Известные носители:

 Корнберг, Артур (1918—2007) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1959).
 Корнберг, Ганс (1928—2019) — британский биохимик.
 Корнберг, Роджер (род. 1947) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (2006).
 Корнберг, Томас (род. 1948) — британский биохимик.

Другое 
 Корнберг — название замка в Австрии
 Корнберг — посёлок в Гессене, Германия
 Maurice H. Kornberg School of Dentistry — медицинский (стоматологический) факультет Темпльского университета

Примечания